Woodthorpe – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Derbyshire
 Woodthorpe – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Leicestershire
 Woodthorpe – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire
 Woodthorpe – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire
 Woodthorpe – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Nottinghamshire